Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие три формирования корпуса:

 6-й стрелковый корпус (1-го формирования) — сформирован в 1922 году, вёл боевые действия в июне — июле 1941 года на Украине, расформирован
 6-й стрелковый корпус (2-го формирования) — сформирован в 1942 году, вёл боевые действия под Ржевом, преобразован в 19-й гвардейский стрелковый корпус
 6-й стрелковый корпус (3-го формирования) — сформирован в 1943 году, вёл боевые действия под Ленинградом и Выборгом